Не́пот (от  - «племянник») - многозначный термин.

Персоны 
 Корнелий Непот — римский историк.
 Юлий Непот — император Западной Римской империи.
 Квинт Цецилий Метелл Непот — римский политик, консул 98 года до н. э.
 Квинт Цецилий Метелл Непот — римский политик, консул 57 года до н. э.

Другие значения 
 Кардинал-непот — титул суперинтенданта Ватикана, обычно выбирался среди членов семьи римского Папы.

См. также 
 Непотизм